El término gavilán puede hacer referencia a:

Ave falconiforme 
El gavilán, ave rapaz diurna europea.
El gavilán acollarado,  sudamericana.
El gavilán aliancho,  americana.
El gavilán americano,  americana.
El gavilán azor, 
El gavilán azulado grande,  americana.
El gavilán bicolor,  neotropical.
El gavilán chileno, subespecie de la anterior.
El gavilán bidentado,  americana.
El gavilán blanco,  americana.
El gavilán blanco y negro,  neotropical.
El gavilán bultero,  sudamericana en peligro de extinción.
El gavilán caguarero,  endémica de Cuba.
El gavilán campestre pálido,  americana.
El gavilán cangrejero negro,  americana.
El gavilán caracolero,  americana.
El gavilán ceniciento,  sudamericana.
El gavilán chikra,  del sur de Asia y el África subsahariana.
El gavilán coliblanco,  americana.
El gavilán colilargo,  endémica de Cuba.
El gavilán colirrojo,  norteamericana.
El gavilán de Fiyi,  endémica de las islas Fiyi.
El gavilán de las Galápagos,  endémica de las islas Galápagos.
El gavilán griego,  europea.
El gavilán langostero,  americana.
El gavilán negro,  sudamericana.
El gavilán palomero,  sudamericana.
El gavilán patilargo,  sudamericana.
El gavilán planeador,  sudamericana.
El gavilán pollero,  neotropical.
El gavilán rabicorto,  americana.
El gavilán rastrero,  americana.
El gavilán tijerilla,  americana, única del género Elanoides.

Botánica
Acer campestre, sapindácea también conocida como arce silvestre.

Gente 
Diego Gavilán, futbolista paraguayo.
Jaime Gavilán Martínez, futbolista español.
Jorge Tamayo Gavilán, anarquista chileno.
Kid Gavilán (Gerardo González), boxeador cubano.
Marcelino Gavilán Bofill, médico español.
Mario Gavilán, periodista argentino.
Raúl Gómez Castrillón, narcotraficante conocido como "El Gavilán Mayor".

Otros 
Gavilán G358, avión colombiano utilitario de transporte ligero.
Gavilán SC, ordenador portátil creado en 1983.
Gavilán, cada uno de los hierros que salen de la guarnición de una espada.
Hydra Technologies E1 Gavilán, aeronave mexicana.
Batalla del Cerro Gavilán
Quique Gavilán, personaje de los Looney Tunes.

Referencias